A Nancy Allen nevet az alábbi híres személyek viselik:

 Nancy Allen színésznő (1950) 
 Nancy Allen hárfaművész (1954)